Sassia apenninica är en snäckart som först beskrevs av Sassi 1827.  Sassia apenninica ingår i släktet Sassia och familjen Ranellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
apenninica